Het Embassy World Snooker Championship 1993 vond plaats van 16 april tot en met 3 mei 1993 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. Titelverdediger Stephen Hendry won het toernooi voor de tweede keer achter elkaar en voor de derde keer in totaal.

Prijzenpot 
 Winnaar: £ 175.000,-
 Finalist: £ 105.000,-
 Halvefinalist: £ 52.000,-
 Kwartfinalist: £ 26.000,-
 Laatste 16: £ 14.000,-
 Laatste 32: £ 8.000,-
 Hoogste break: £ 14.400,-
 Maximumbreak: £ 100.000,-

Hoofdtoernooi

Century breaks
 144 - Steve Davis
 139, 122, 101 - Nigel Bond
 138, 106 - Steve James
 136, 129, 128, 126, 124, 123, 113, 110 - Stephen Hendry
 133 - Terry Griffiths
 124, 108, 100, 100 - Neal Foulds
 122, 102 - John Parrott
 121 - Martin Clark
 112 - Alan McManus
 110, 104, 104, 103 - James Wattana
 108, 105, 104 - Jimmy White
 108, 104 - Willie Thorne
 105 - Peter Ebdon
 104, 101 - Gary Wilkinson

Opvallendheden
De spelers maakt tijdens het World Snooker Championship 1993 samen 35 century breaks (100+ punten in één beurt). Dat was een verbetering van het record uit 1991, toen de deelnemers er samen 31 maakten.
 Stephen Hendry won zijn derde wereldtitel door net als bij zijn eerste en tweede toernooiwinst Jimmy White te verslaan in de finale.
 Jimmy White verloor tijdens het World Snooker Championship 1993 voor de vierde keer op rij en voor de vijfde keer in totaal de finale.
 Ronnie O'Sullivan maakte in 1993 zijn debuut op het World Snooker Championship. Hij was met 17 jaar en 5 maanden de op een na jongste debutant ooit, na Stephen Hendry op het toernooi van 1986.

1993
Sport in 1993